Danílovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Danílovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia